Willy Michiels (Haaltert) (1937–2020), Belgisch ondernemer en burgemeester van Haaltert
 Willy Michiels (Huizingen) (1942–2016), Belgisch politicus en senator namens de VLD
 Willy Michiels (Begijnendijk), Belgisch politicus en burgemeester van Begijnendijk